Beck András (1911–1985) szobrász, éremművész, főiskolai tanár
 Beck András (1961) irodalomkritikus, esztéta

Jegyzetek